Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1991 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Stefan Edberg. Das Finale bestritten Michael Stich und Boris Becker, welches Stich in drei Sätzen gewann. Dies war der erste und einzige Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Nach dem Damenfinale 1931 zwischen Cilly Aussem und Hilde Krahwinkel war es das bis heute einzige rein deutsche Wimbledonfinale im Herreneinzel.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw der Wimbledon Championships auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1991